Soupe au lait d'automne
Soupe au lait de Kappel

Fred

Films 
 Soupe au lait (film, 1936)
 Soupe au lait (film, 1959)